kariera – droga rozwoju zawodowego
 Kariera – film z 1954 roku
 Kariera – film z 1959 roku
 kariera (tryb kariery) – rodzaj rozgrywki w grach komputerowych